Voici la liste des planètes mineures numérotées de 120001 à 121000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 120001 à 121000

120001-120100

120101-120200

120201-120300

120301-120400

120401-120500

120501-120600

120601-120700

120701-120800

120801-120900

120901-121000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000